Plusieurs cathédrales de l'Église catholique peuvent être nommées cathédrale de San Miguel :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Incarnation de San Miguel de Tucumán en Argentine ;
 la cathédrale-basilique Reine-de-la-Paix de  au Salvador.

SanMiguel
Cathédrale dédiée à San Miguel